Abila kan syfta på:

 Abila – ett släkte av insekter

Geografi

Marocko 

 Jebel Moussa, berg, Tanger-Tétouan,

Spanien 

 Ávila, kommun, Kastilien och Leon, Provincia de Ávila,